Omphaloscelis adusta är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1924. Omphaloscelis adusta ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
adusta